Kanton Bree is een kanton in de Belgische provincie Limburg en het arrondissement Maaseik. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton Bree 
Het gerechtelijk kanton Bree is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Limburg in het gerechtelijk gebied Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Bree, Bocholt, Kinrooi, Maaseik en Oudsbergen. Het is gevestigd in de Kloosterpoort 1/A000 te Bree.

De vrederechter is bevoegd bij voogdij, bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder,...

Kieskanton Bree 
Het kieskanton Bree ligt in het provinciedistrict Peer, het kiesarrondissement Limburg en ten slotte de kieskring Limburg. Het beslaat de gemeenten Bree, Bocholt en Oudsbergen en bestaat uit 15 stembureaus. Tot 2006 vormde het tegelijkertijd het provinciedistrict Bree. Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 december 2007 werd dit district toegevoegd aan het provinciedistrict Peer in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011. Als nieuwe norm werd immers gesteld dat een district minstens zes zetels moest vertegenwoordigen. Vermits het district Maaseik alleen niet de norm van zes zou halen, werden beide districten samengevoegd.

Structuur

Resultaten provincieraadsverkiezingen van 1961 tot 2006 

Limburgs gerechtelijk kanton
Limburgs kieskanton
Bree